Europacupen i fotboll 1982/1983 vanns av Hamburg från det dåvarande Västtyskland då man i finalmatchen besegrade Juventus från Italien med 1–0 i Aten den 25 maj 1983. Det var första gången sedan säsongen 1975/1976 som titeln inte gick till ett lag från England.

Kvalspel

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Skytteligan på Uefas webbplats
 Säsongen 1982/1983 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1982/1983
Fotbollssäsongen 1982/1983
1982 i Europa
1983 i Europa